Lill-Kroktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Kroktjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Lill-Kroktjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (6,12 ha)
Lill-Kroktjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (4,19 ha)

Se även
Kroktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn